Michael Gottlieb peut désigner :
 Michael Gottlieb (1901-1980), un joueur de bridge américain ;
 Michael Gottlieb (1945–2014), un réalisateur de cinéma américain à qui l'on doit notamment le film Mannequin ;
 Michael Gottlieb, un joueur de Rubik's Cube ;
 Michael S. Gottlieb dit Aram, artiste peintre.
  du Cedars-Sinai Hospital, qui publie en 1981 le premier article à propos de la maladie qui sera appelée le SIDA par la suite

Notes et références